Абдаллахи Мохаммед Махмуд (; ; ) — мавританискй футболист, полузащитник клуба «Алавес». Выступает на правах аренды в хорватском клубе «Истра 1961».

Карьера

«Алавес» 
Воспитанник мавританского футбольного клуба «Нуадибу». В 2017 году стал выступать в основной команде клуба. В августе 2018 года перешёл в испанский клуб «Алавес». Сразу же отправился во вторую команду клуба «Алавес В». За вторую команду начал выступать в середине сезона 2018/19 в Третьем Дивизионе, пятый по силе в испанской футбольной системе. Дебютировал за клуб 19 января 2019 года в матче против «Сан Педро». Первым голом отметился 11 мая 2019 года в матче против «Амуррио». Отличился в 12 матчах 1 голом, а также через стадию плей-офф помог клубу получить повышение в Сегунду Б. 

Свой первый матч в Сегунде Б сыграл 1 сентября 2019 года в матче против клуба «Бургос». Первый гол забил 22 сентября 2019 года в матче против клуба «Исарра». Стал основным игроком команды, в основном выступая на позиции центрального полузащитника, иногда появляясь в амплуа защитника. В мае 2020 года отправился тренироваться с основной командой после остановки чемпионата из-за пандемии COVID-19. Дебютировал за основную команду 27 июня 2020  года в матче против «Атлетико Мадрид», отыграв весь матч. Также появился еще в 2 матчах против таких испанских грандов как «Барселона» и «Реал Мадрид».

Сезон 2021 года начинал с основной командой, сыграв первый матч против «Гранады». Позже перестал попадать в заявку и отправился во вторую команду. В ней также получал мало игровой практики, из-за чего впоследствии не хотел продлевать контракт с клубом. В марте 2021 года продлил контракт с клубом до 30 июня 2025 года.

Аренда в «Истру 1961» 
В августе 2021 года отправился в аренду в хорватский клуб «Истра 1961». Дебютировал за клуб 22 августа 2021 года в матче против «Осиека», где отличился 1 результативной передачей. Первым голом отметился 21 сентября 2021 года в матче Кубка Хорватии против клуба «Вутекс-Слога». В первой хорватской футбольной лиге дебютным голом отметился 2 октября 2021 года в матче против «Риека». Закрепился в основной команде. Провёл за клуб 26 матчей во всех турнирах, где отличился 4 голами и 2 результативными передачами. По окончании аренды покинул клуб.

Первый матч в сезоне 2022/2023 в испанской Сегунде сыграл 3 сентября 2022 года против клуба «Лас-Пальмас», выйдя на замену на 83 минуте. В декабре 2022 года отправился выступать за резервную команду. Первый матч за неё сыграл 17 декабря 2022 года против клуба «Герника».

Аренда в «Истру 1961» 
В январе 2023 года на правах арендного соглашения снова отправился в хорватский клуб «Истра 1961» до конца сезона. Первый матч за клуб сыграл 20 января 2023 года против клуба «Славен Белупо», выйдя на замену на 76 минуте.

Международная карьера 
В 2018 году был вызван в сборную Мавритании до 20 лет для участия в международном футбольном турнире в Алькудии. Впоследствии в августе 2018 года был вызван в национальную сборную Мавритании для участия в квалификационных матчах Кубка африканских наций. Дебютировал за сборную 8 сентября 2018 года против Буркина-Фасо, выйдя на замену на последней минуте матча.

Примечания 

Футболисты Мавритании
Игроки сборной Мавритании по футболу
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Истра 1961»